Жеков Васко — болгарський письменник.
 Жеков Максим Петрович (1985—2014) — молодший лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Нікола Жеков — генерал піхоти, командир болгарської армії під час Першої світової війни.
Прізвища
 Петар Жеков (1944) — болгарський футболіст, володар Золотого бутса 1969 року.